USS Bancroft je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Bancroft (DD-256) 
 USS Bancroft (DD-598)

Bancroft